HMS Drottning Hedvig Eleonora kan syfta på:

 – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1680
 – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1694